Уильям Кинг:
 Кинг, Уильям (род. 1959) — автор множества популярных фантастических и фентезийных книг.
 Кинг, Уильям Лайон Макензи (1874—1950) — премьер-министр Канады.
 Кинг, Уильям Руфус (1786—1853) — американский политик, вице-президент США (1853);
 Кинг, Уильям Филип (1820—1836) — солдат Техасской революции, погибший в битве за Аламо